Pápay József (1873–1931) nyelvész, akadémikus
Pápay József (1939–2017) olajmérnök, akadémikus